Lamelloporus är ett släkte av svampar. Lamelloporus ingår i familjen Meruliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Lamelloporus